

O começo 
O futebol no Rio Grande do Sul teve seus primeiros momentos no final do século XIX. Os primeiros equipamentos para a prática do esporte apareceram na cidade de Rio Grande e cidades próximas da fronteira com o Uruguai, inclusive existem relatos de que já se praticava o futebol nas cidades de Uruguaiana e Santana do Livramento antes de 1900. Entretanto o primeiro clube dedicado exclusivamente à prática do futebol, foi o Sport Club Rio Grande, da cidade do Rio Grande. Assim, o Rio Grande foi o primeiro clube de futebol no Rio Grande do Sul e no Brasil, tendo sido fundado em 19 de julho de 1900.

Por influência dos países vizinhos, Uruguai e Argentina, também surgem clubes alguns anos depois na fronteira com estes países, como o 14 de Julho de Santana do Livramento (1902), Sport Club Bagé (1906) e Guarany Futebol Clube (1907), também de Bagé.

Em 7 de setembro de 1903, o Sport Club Rio Grande joga pela primeira vez, num jogo exibição, em Porto Alegre. Uma semana depois, no dia 15 de setembro, surgem dois dos clubes mais antigos da capital gaúcha: Grêmio de Foot-Ball Portoalegrense e o Fuss-Ball Club Porto Alegre (que acabaria fechando na década de 1940). Em 04 de abril de 1909 é fundado o Sport Club Internacional, que rivalizaria o Grêmio por todo o século XX, tornando-se os dois maiores clubes gaúchos em números de consquistas.

As primeiras ligas 
O primeiro campeonato de futebol disputado no Rio Grande do Sul foi na cidade de Santana do Livramento, em 1906. 
Já a primeira liga do Estado foi formada em Pelotas, em 1907. No dia 18 de maio de 1918 ocorre o primeiro encontro entre alguns representantes de várias ligas espalhadas pelo interior do Estado, tendo como objetivo fazer um competição estadual unificada.

Nesta primeira assembléia estiveram presentes: Victor Rodrigues, presidente do E.C. Cruzeiro e representante do E.C. Uruguaiana; Izoldo Leal, pelo 14 de Julho de Santana do Livramento; Araújo Vianna pelo Guarani de Cruz Alta; Francisco Simões Lopes representando os clubes de Pelotas e de Bagé; Nestor Fontoura da Liga de Rio Grande, e Aurélio Py, José Revello, Washington Martins e Antenor Lemos(do S.C. Internacional). Ali foi fundada a Federação Rio-Grandense de Desporto, atual Federação Gaúcha de Futebol. A FRGD foi reconhecida oficialmente pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, no dia 10 de agosto daquele ano.

O primeiro torneio do Estado, que seria disputado no mesmo ano de 1918 acabou cancelado em virtude da Gripe Espanhola que atingiu o Rio Grande do Sul.

Campeonato Gaúcho 
Em 1919 é disputado o primeiro Campeonato Gaúcho de Futebol, tendo como participantes o 14 de Julho (Santana do Livramento), Brasil (Pelotas), Grêmio (Porto Alegre) e E.C. Uruguaiana (Uruguaiana). O primeiro campeão foi o Grêmio Esportivo Brasil, da cidade de Pelotas.

 Campeões

Décadas de 10, 20 e 30 
Nestas primeiras décadas, o futebol no Rio Grande do Sul é marcado pela força dos times da fronteira e do sul do Estado que disputavam os campeonatos em igualdade de condições com os times da capital em virtude da pujança financeira destas regiões, que possibilitava às equipes montarem grandes times, tendo entre seus jogadores atletas que serviam, inclusive, à seleções como a do Uruguai.
Foi também na zona sul que foi realizado o primeiro jogo noturno com iluminação no Estado: em Pelotas, quando foram inaugurados os refletores do estádio do Sport Club União, em 25 de dezembro de 1915.

Décadas de 40 e 50 
O futebol consolida sua popularização, deixando de ser um esporte elitista para se tornar o esporte mais praticado e assistido no Estado. Também na década de 1940 surge o até hoje famoso Rolo Compressor, equipe de grandes craques do Internacional.

Décadas de 60 e 70 
Os clubes do Rio Grande do Sul, principalmente através de Grêmio e Internacional, alcançam reconhecimento nacional e com a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol, os clubes gaúchos passam a disputar este campeonato, com o Internacional sagrando-se tricampeão brasileiro invicto em 1979 (1975, 1976 e 1979).

Década de 1980 
As conquistas do futebol gaúcho são consolidadas nacional e internacionalmente. Após o vice-campeonato do Internacional na Copa Libertadores da América (1980), o Grêmio conquista a mesma competição três anos depois (1983) e também a Copa Intercontinental (1983).

Década de 1990 
Mais títulos nacionais conquistados através de Grêmio e Internacional, a conquista do bicampeonato da Copa Libertadores pelo Grêmio e pela primeira vez um clube do interior gaúcho sagra-se campeão nacional: Juventude, campeão da Copa do Brasil de 1999.

Década de 2000 
É a vez do Internacional conquistar o bicampeonato da  Copa Libertadores (2006) e (2010), o Mundial de Clubes da FIFA (2006), a inédita Copa Sul-Americana de forma invicta (2008) para o futebol gaúcho, colocando definitivamente o futebol do Rio Grande do Sul no mapa do futebol mundial.

Década de 2010 
Cinco anos após o Internacional conquistar bicampeonato da Recopa Sul-Americana (2011), é a vez do Grêmio voltar a ser campeão com o título da Copa do Brasil (2016), a Copa Libertadores (2017) e o bicampeonato da Recopa Sul-Americana em 2018.

Gaúchos na Seleção Brasileira 
O primeiro gaúcho convocado para defender a Seleção Brasileira foi Alvariza, do Brasil de Pelotas, por ocasião do Sul-Americano de Futebol no Uruguai, em 1920.
O segundo gaúcho convocado foi Cipriano Nunes da Silveira, o Castelhano, de Livramento e junto com ele Kuntz e Sisson, ex-jogadores do Grêmio que atuavam no Flamengo(RJ). No sul-americano seguinte, Aníbal Torres Candiota, de Bagé, também foi chamado.

 Alguns jogadores gaúchos na Seleção Brasileira 
 Moderato Wisintainer (Copa do Mundo de 1930)
 Luiz Luz (Copa do Mundo de 1934)
 Martim Silveira (Copa do Mundo de 1934)
 Octacílio Pinheiro (Copa do Mundo de 1934)
 Cardeal (Sul Americano de 1937)
 Nena (Copa do Mundo de 1950)
 Adãozinho (Copa do Mundo de 1950)
 Juvenal (Copa do Mundo de 1950)
 Amarijo (Copa do Mundo de 1950)
 Noronha (Copa do Mundo de 1950)
 Chico (Copa do Mundo de 1950)
 Paulinho de Almeida (Copa do Mundo de 1954) 
 Oreco (Copa do Mundo de 1958)
 Mengalvio (Copa do Mundo de 1962) 
 Alcindo (Copa do Mundo de 1966)
 Everaldo (Copa do Mundo de 1970)
 Valdomiro (Copa do Mundo de 1974)
 Carpeggiani (Copa do Mundo de 74)
 Batista (Copa do Mundo de 1978 e 1982)
 Mauro Galvão (Copa do Mundo de 1986 e 1990) 
 Branco (Copa do Mundo de 1986,1990 e 1994) 
 Valdo (Copa do Mundo de 1986 e 1990)  
 Renato Portaluppi (Copa do Mundo de 1986)  
 Taffarel (Copa do Mundo de 1990,1994 e 1998)  
 Dunga (Copa do Mundo de 1990,1994 e 1998) 
 Gilmar (Copa do Mundo de 1994) 
 Émerson (Copa do Mundo de 1998 e 2006)
 Ronaldinho Gaúcho (Copa do mundo de 2002 e 2006)

Clássicos do futebol gaúcho 
O maior clássico do futebol gaúcho é o já famoso Grenal, mas pelo interior do estado destacam-se importantes clássicos citadinos, que envolvem equipes de grande tradição do interior do Estado
 Clássico Gre-Ju (Poa x Caxias do Sul, disputado entre Grêmio e Juventude)
 Clássico Juve-Nal (POA X Caxias do Sul, disputado entre Internacional x Juventude)

 Clássico Ave-Cruz (na cidade de Santa Cruz do Sul, disputado entre Avenida e Santa Cruz)
 Clássico Ba-Gua (na cidade de Bagé, disputado entre Bagé e Guarany)
 Clássico Bra-Pel (na cidade de Pelotas, disputado entre Brasil e Pelotas)
 Clássico Ca-Ju (na cidade de Caxias do Sul, disputado entre Caxias e Juventude)
 Clássico Flor-Esp (na cidade de Novo Hamburgo, disputado entre Esporte Clube Novo Hamburgo e Sociedade Esportiva Esperança)
 Clássico Gre-Qua (na cidade de Santana do Livramento, disputado entre Grêmio Santanense e 14 de Julho)
 Clássico Rio-Nal (na cidade de Santa Maria, disputado entre Riograndense e Internacional)
 Clássico Rio-Rita (na cidade de Rio Grande, disputado entre Rio Grande e São Paulo).

Ver também 
 Futebol no Rio Grande do Sul

Referências 
 https://web.archive.org/web/20121024221843/http://www.memorial.rs.gov.br/cadernos/futebol.pdf
 http://www.fgf.com.br/
 https://web.archive.org/web/20060902212830/http://www.sportclubriogrande.com.br/

História do futebol do Brasil
Futebol do Rio Grande do Sul
História do Rio Grande do Sul